Le pian est une espèce d'opossum dont le nom scientifique est Didelphis marsupialis
 Le pian est une maladie contagieuse
 Le Pian-Médoc, commune française de Gironde
 Le Pian-sur-Garonne, commune française de Gironde